Рина:
  — село в Астаринском районе Азербайджана.
  — деревня в Германии, в земле Гессен.
 Рина — устаревшее название морского ангела.
  — тропический циклон, начавшийся в октябре 2011 года.
  — ураган 3 категории, начавшийся в конце октября 2011 года.
  — мексиканский телесериал 1977 года.
  — женское имя, сокращение от имён Катерина.  .

См. также 

  — деревня и муниципалитет в Азербайджане.
 RIMA (Royal Institution of Naval Architects) — международная организация, объединяющая военно-морских архитекторов со штаб-квартирой в Великобритании.
  — организация взаимного морского страхования.
  — тип сетевой архитектуры, объединяющий распределённые вычисления и телекоммуникации.
 Риина, Сальваторе — сицилийский мафиози.

Примечания